

Biografia 
Marie Thérèse Ntumba Kabutakapua, in arte MariTé K, nasce a Roma nel gennaio del 1984. I genitori, entrambi Congolesi, vivono in Italia sin dagli anni ‘70, trasferitisi dalla Repubblica Democratica del Congo per motivi lavorativi. Sin dall’età di 3 anni il padre, Sociologo appassionato di Musica, la educa alle sonorità della musica Africana ed Afro-Americana. All’età di otto anni, insieme alla sorella, partecipa alle selezioni per lo Zecchino d’Oro.

Attivista del Movimento dei Focolarini, diventa gradualmente punto di riferimento per le attività giovanili, partecipando e successivamente organizzando numerosi Meeting nazionali ed Internazionali.

Quando Gen Rosso la chiama in Giappone a soli 16 anni per cantare da Solista durante la ‘Conference of Children for Coming Generation’, MariTé comprende che la Musica sarà il Fulcro della sua Vita Futura anche sul piano Professionale.

La crescita di MarTé passa attraverso numerose esperienze di Formazione che spaziano dalla Musica (Soul, R&B, Musica Afro ed Afro Tradizionale, Funky e Gospel) alla recitazione, al Teatro, con Maria Gabriella Marino e Arteca.

Il Percorso nel Sociale, già intrapreso e proseguito nei Focolarini, vede una svolta con la Fondazione nel 2010, attraverso la collaborazione di un Gruppo di donne Congolesi, dell’Associazione Internazionale ‘Tam Tam D’Afrique Onlus’, che vede nella divulgazione sulla Condizione della Donna nella Repubblica Democratica del Congo la sua principale area di interesse.

‘Night for Women’ nasce proprio in quest’ambito quale rassegna musicale Diretta artisticamente da MariTé, con lo scopo, attraverso la partecipazione di numerosi artisti sul palcoscenico, di raccogliere fondi per promuovere l’Alfabetizzazione di donne Congolesi Vittime di Violenza Sessuale usata come Arma di Guerra: il successo è notevole e siamo già alla III Edizione.

‘La Bella e la Voce’ e ‘Premio Incanto’ sono solo due esempi dei numerosi concorsi nei quali MariTé trionfa, affermando sempre più il suo valore come Autrice, Cantautrice ed Interprete.

Ed i tempi sono maturi per il Primo Album, Soul Nacked: riconoscibili le basi della formazione musicale, dalle sonorità Afro Tradizionali al Gospel, al Soul, con una Voce Prestante, unica, inconfondibile nella Varietà dei Colori espressi con un’estensione da Capogiro, su Testi dove il tema del Sociale trova ampio spazio.

Il mondo Gospel emerge in maniera dirompente: ‘Trivium Music Work In Progress’ e ‘Quarta Sospesa’, Cori Gospel Fondati in terra Romana, rappresentano esperienze splendide, che approdano nel dicembre 2017 al Teatro Gian Maria Volontè di Velletri con ‘Velletri in Gospel’, il cui ricavato sarà devoluto in favore delle vittime del terremoto nel centro Italia.

Trivium Music Work in Progress vive anche come Associazione Presieduta da MariTé, sempre attiva nel sociale, e nel 2018 adotta un’Opera da Ricostruire nel paese di Amatrice.

L’esperienza Gospel Vocal Coach sfocia nella migrazione in terra di Puglia dove Fonda nella Scuola di Musica ‘Il Pentagramma’ del Maestro Guido Di Leone, i ‘Penta Gospel Angels’, Coro Gospel di 45 elementi che si esibisce in innumerevoli manifestazioni.

Nonostante la giovane età, MariTé K nel suo percorso di cantautrice ed interprete può vantare già importantissime Collaborazioni: quella con Cheryl Porter in capo a tutte, grande interprete Americana che collabora a sua volta con artisti di fama Nazionale ed Internazionale quali Zucchero Fornaciari, Tiziano Ferro, Mariah Carrey, etc., ultimo lavoro quale interprete nel recentissimo ‘Il Re Leone’ (2019-Walt Disney Picture).

La Viglia di Natale del 2017 MariTé K ha il Grande Onore di Esibirsi in Vaticano, nell’Aula Paolo VI, per Papa Francesco, insieme a Cheryl Poter & Hallelujah Gospel Singers, affiancando artisti come Imany, Noa, Annie Lennox, Patty Smith, Evia, Alex Britti, Al Bano, Enrico Ruggeri, Marco Lorusso, etc.

Ancora Voce di Zucchero Fornaciari con gli Hallelujah Gospel Singers e Cheryl Porter e Protagonista di Edicola Fiore, definita da Fiorello quale ‘Grande Voce Soul’.

Oggi MariTé K ha appena terminato la registrazione del suo Secondo Album, Telling Stories, di cui Innocence, come singolo, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Pirames International e prodotto da Forward Music Italy.

Telling Stories: racconti di Vita Vissuta, di esperienze tragiche e meravigliose. Un’opera Matura, Potente, dove emergono con Forza la Grande Passione ed Umanità di un’artista con una Sensibilità Unica, una gran Voglia di Condividere Amore e Fiducia nel Prossimo. MariTé K porta sul Palco Tutto ciò con Naturalezza e Dignità, frutti di Esperienze di Vita Vissuta, di Gioie e Amarezze che si Respirano ad Ogni Istante della Sua Performance.

Discografia 

 2014 Soul Naked
 2020 Telling Stories

Collegamenti esterni 
 
 Spotify su https://open.spotify.com/artist/2XfQlwA2uhHrLV19sJXanx
 Deezer su